Das Verbier Open 2019 war ein Tennisturnier für Damen in Verbier. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2019 und fand vom 26. August bis 1. September 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Website des Turniers
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2019
Tennisturnier in Val de Bagnes VS